Авадана (, , букв. «доблесть, подвиг») — один из жанров буддийской художественной литературы, по сути представляющий собой повесть о «благочестивых или греховных деяниях» и отражении их на последующих воплощениях совершивших их существ.

Помимо сюжетного единства жанр авадана отличается почти канонической композицией: она слагается из вступительного «повествования о настоящем», основной части — «повествования о прошлом» и заключительного поучения, устанавливающего тождество действующих лиц «повествования о прошлом» и «повествования о настоящем».

Стиль авадана также каноничен: постоянно повторяются начальные и заключительные фразы, описания событий и характеристики персонажей.

Многие авадана изданы на французском языке, значительная часть переводилась на китайский и тибетский.

Литература 
Собрания авадана:
 Сто авадана (Avada-ançataka), изд. J. S. Speyer (Bibliotheca Buddhica, III), St. Pet., 1902.
 Feer L., Annales du Musée Guimet, t. 18 (на французском языке).
 Небесные авадана (Divyāvadāna), изд. E. Cowell a. B. Neil, Cambr., 1886.
 Burnouf E., Introduction à l’histoire du Bouddhisme indien (на французском языке).

Литературные жанры
Тексты на санскрите
Буддийская литература